Llista d'asteroides del 76.001 al 77.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 76001–76100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 76101–76200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 76201–76300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 76301–76400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 76401–76500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 76501–76600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 76601–76700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 76701–76800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 76801–76900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 76901–77000 [ edit]